Аладов — славянская фамилия, женская форма Аладова:
 Аладов, Николай Ильич (1890—1972) — белорусский советский композитор, педагог. Народный артист Белорусской ССР.

 Аладова, Елена Васильевна (1907—1986) — искусствовед, заслуженный деятель искусств Белоруссии.
 Аладова, Нинель Ивановна (1934—2021) — белорусский архитектор.